Аргосто́лион (), также Аргосто́ли () — малый город в Греции, на острове Кефалиния. Административный центр одноимённой общины (дима) и периферийной единицы Кефалиния в периферии Ионические острова. Население 9748 жителей по переписи 2011 года.

В 1953 году был почти полностью разрушен землетрясением и заново отстроен.

Транспорт 
Город располагает аэродромом и имеет постоянное морское сообщение с материком и близлежащими островами Закинфом и Итакой. Аргостолион также имеет регулярное паромное сообщение со вторым по величине кефалонийским городом Ликсурионом (расстояние 3 морских мили). Как подтверждение морских традиций, в городе располагается высшее мореходное училище.

Сообщество Аргостолион 
В общинное сообщество Аргостолион входят четыре населённых пункта. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь сообщества 19,752 км².

Население

Известные уроженцы и жители 
 Фука, Хуан де (1536—1602) — греческий мореход на службе испанского короля.
 Геракис, Константин (1647—1688) — греческий авантюрист, главный канцлер короля Нарая.
 Каввадиас, Никос (1910—1975) — известный греческий поэт-маринист.
 Лузис, Спиридон (1741—1815) — дипломат и генерал Пруссии.
 Минятис, Георгиос (1823—1895) — греческий художник
 Пицаманос, Герасимос (1787—1825) — греческий архитектор и художник.
 Афанасиос Фокас (род. 1952) — современный греческий и английский математик.

Примечания 

 
Столицы номов Греции
Города Греции